Miranchuk puede hacer referencia a:

Alekséi Miranchuk, futbolista ruso, hermano de Anton.
Anton Miranchuk, futbolista ruso, hermano de Alekséi.